«Мой полицейский» () — британо-американский художественный фильм режиссёра Майкла Грандаджа. Главные роли в картине сыграли Гарри Стайлз, Эмма Коррин, Руперт Эверетт. Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 11 сентября 2022 года. 21 октября картина вышла в прокат в США. Она получила смешанные отзывы критиков, которые высоко оценили игру Дэвида Доусона, но раскритиковали режиссуру и сценарий.

Сюжет 
Действие картины происходит в 1950-е годы в английском Брайтоне. Полицейский-гей по имени Том заключает фиктивный брак со школьной учительницей Марион, продолжая при этом тайные отношения со смотрителем музея Патриком. Однако долго скрывать истину от окружающих ему не удаётся.

В ролях 
 Гарри Стайлз — Том
 Эмма Коррин — Марион
 Дэвид Доусон — Патрик
 Руперт Эверетт

Производство и премьера 
Проект был анонсирован в сентябре 2020 года. Режиссёром стал Майкл Грандадж. Съёмки начались в апреле 2021 года, проходили в Брайтоне и Лондоне. Премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто 11 сентября 2022 года. 21 октября 2022 года фильм вышел в ограниченный театральный прокат, 4 ноября состоялся цифровой релиз.

Примечания 

Фильмы США 2022 года
Фильмы Великобритании 2022 года
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы ЛГБТ-тематики Великобритании
Фильмы Amazon Studios
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Экранизации романов Великобритании
Фильмы, спродюсированные Грегом Берланти